Lyme eller LYME kan avse:

Biologi
 Lyme disease – en infektionssjukdom som bärs av fästingar och som orsakas av bakterier av släktet Borrelia

Geografi

USA
 Lyme, Connecticut – en ort i sydöstra Connecticut
 Lyme, New Hampshire – en ort i västra New Hampshire
 Lyme, New York – en ort i New York längst Lake Ontario kustlinje

Se även
 East Lyme
 Old Lyme, Connecticut

Storbritannien
 Lyme Bay – en bukt i Engelska kanalen
 Lyme Handley – en socken nära Disley i Cheshire
 Lyme Park – ett gods i grevskapet Cheshire
 Lyme Regis – en ort i West Dorset
 Lyme Regis (parish) – en parish i grevskapet Dorset
 Newcastle-under-Lyme District – ett distrikt i grevskapet Staffordshire
 Newcastle-under-Lyme –  en handelsstad i distriktet Newcastle-under-Lyme i Staffordshire
 Newcastle under Lyme Castle – ett slott i grevskapet Staffordshire

Se även
 Lime